Palliolum subimbrifer är en musselart som först beskrevs av Addison Emery Verrill och Katharine Jeanette Bush 1897.  Palliolum subimbrifer ingår i släktet Palliolum och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
subimbrifer